Або-Бьёрнеборгская губерния (,  — Абосская, Турку-Пори) — административно-территориальная единица Великого княжества Финляндского в составе России с 1811 по 1917 год и Финляндии с 1917 до административной реформы 1997 года, в ходе которой она стала частью провинции Западная Финляндия.

Центр — город Або. Вторая часть названия происходит из шведского названия г. Пори.

Губерния занимала юго-западную оконечность Финляндии между 50°50' и 62°18' с. ш. и 36°56' и 41°46' в. д.

Площадь — 23 тыс. км² (4,28 % территории покрыто озёрами). Население — 693 тыс. (1974), в том числе городского — 57 %.

История

Швеция 
Ляни (лен) Турку и Пори был самым старинным Финляндии. Он был создан в 1634 во время учреждения разделения Швеции и входившей в её состав Финляндии на лены по инициативе графа Акселя Оксеншерна с целью модернизации системы управления. Деление на лены заменило собой разделение на провинции. Изначально он назывался лен Або (), с центром в Або (финское название Турку). В состав лена входили также Аландские острова.

В 1641–1646 годах было намерение создать лен Бьёрнеборг () с центром в Бьёрнеборге (финское название Пори), но от этих планов отказались. Однако название округа было изменено на лен Або и Бьёрнеборг ().

В 1775 году площадь лена значительно сократилась, когда большая часть области Верхняя Сатакунта была передана в лен Нюланд и Тавастгус (), а регион Этсери - в лен Васа.

В состоявшейся в 1808—1809 годах войне против Российской империи Шведское королевство понесло поражение. По условиям заключённого в 1809 Фридрихсгамского мирного соглашения Швеция была вынуждена передать Российской империи свои восточные территории — нынешнюю Финляндию, в том числе и лен Або и Бьёрнеборг с Аландскими островами.

Российская империя 

В Российской империи было образовано Великое княжество Финляндское со своей конституцией. Административное деление сохранилось, однако лены именовались губерниями, подобно остальным губерниям страны. Так Åbo och Björneborgs län вначале был переведён на русский как Абовская и Биернеборгская губерния. Затем губерния Абовская и Або-Бьёрнеборгская.

В 1870 году площадь губернии вновь сократилась — окрестности современного Тампере также были переданы в Тавастгусскую губернию (Хяме).

В 1888 году в губернии было 380,5 тыс. жителей; из них (по данным 1880 года) финнов — 82,72 %, шведов (на Аландских островах и в прибрежных районах) — 17 %.

В 1908 году губерния состояла из 10 уездов: Пийккис (Piikkiö), Вехмо (Wehmaa), Вирмо (Mynämäki), Маску (Masku), Аландские острова (Åland), Верхне-Сатакунта Верхний (lkalls), Верхне-Сатакунта Средний (Tyrvis), Верхне-Сатакунта Нижний (Lolmijoki), Нижне-Сатакунта (Ulfsby), Халикко (Halikko).

Финляндия 

В 1918 году Аландские острова были выделены в отдельный ляни, чтобы предоставить их жителям автономию в границах Финляндии. Это было закреплено в 1921 году, когда вопрос об Аландских островах решила Лига Наций, признав принадлежность островов Финляндии, но на правах широкой автономии.

После получения Финляндией независимости Конституция 1919 года предусматривала, что финские граждане пользуются финским и шведским языками и имеют право использовать оба языка в законодательстве и делопроизводстве. Однако использование финского языка увеличилось настолько, что использование шведского стало фактически правом меньшинства. К 1930-м годам финское название () в русском языке через транслитерацию стало ляни Турку — Пори.

Последние изменения границ произошли в 1990 году (Сомеро был переведен из ляни Хяме в ляни Турку и Пори) и в 1993 году (Хямеенкюрё, Икаалинен, Кихниё, Мухиярви, Паркано и Вильяккала были переведены из ляни Турку и Пори в ляни Хяме). В 1997 году ляни Турку и Пори, как и другие ляни Финляндии, за исключением Лапландии и Оулу, были упразднены. Территория вошла в ляни Западная Финляндия. В 1997 году в округе было 87 муниципалитетов, 18 из которых были городами.

1 января 2010 года деление на ляни/губернии в Финляндии было упразднено. Однако было создано Агентство регионального управления, получившее полномочия губернских правлений. Также сохранилось деление Финляндии на провинции.

География 
С запада омывается Ботническим заливом. Район Турку-Пори, как и почти вся Финляндия, перерезан горными гранитными цепями, посреди которых образовались многочисленные озёра и болота. Возвышаясь многочисленными утёсами на самом берегу моря, гранитные цепи образуют на поморье множество скалистых островов или шхер, чрезвычайно затрудняющих мореплавание, но вместе с тем имеется и множество безопасных гаваней. Южная часть Турку-Пори усеяна крутыми горами, покрытыми лесами. Северная часть менее гориста в сравнении с южной, а средняя несколько волниста, и холмы перемежаются в ней с долинами и луговыми пространствами.

Судоходных рек, кроме Кумо и, отчасти, Ауры, нет. Из 150 озёр наиболее крупное — Пюхяярви.

Снег покрывает землю в продолжение 5 месяцев; летом нередки ночные морозы, особенно в низменных болотистых местах. Леса занимают немногим более половины всей территории Турку-Пори. Основные породы — дуб, ясень, липа, сосна и ель.

Губернаторы

Примечания

Литература

Ссылки 

 ЭСБЕ:Або-Бьернеборгская губерния
 Библиотека Царское Село, книги по истории Або-Бьёрнеборгская губерния (Адрес-календари Або и Бьёнборга), PDF 

Або-Бьёрнеборгская губерния
География Финляндии
География Турку